Sezona Formule 1 1952 je bila tretja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 18. maja 1952 z dirko za Veliko nagrado Švice, končala pa 7. septembra 1952 z osmo dirko sezone za Veliko nagrado Italije. Dirkaški naslov je osvojil Italijan Alberto Ascari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1952.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko.
 ** Več dirkačev je postavilo najhitrejši krog, zato so si eno točko razdelili.
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev.

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1952
1952 v športu